
Molekulska formula -{C4H6N2O2}- se može odnositi na:

 5,6-dihidrouracil, intermedijar u katabolizmu uracila
 Etil diazoacetat
 Mascimol, glavni psihoaktivni alkaloid mnogih pečurki iz Amanita roda